Naima – Città dell'Algeria
 Naima – Composizione dal sassofonista jazz John Coltrane
 Mustafa Naima – Storico ottomano